Роберт Гарри Инглис (;  — , Лондон) — английский парламентский деятель (с 1824 года).

Инглис, Роберт Гарри, баронет, политический деятель, родился в Лондоне 12 января 1786 года, единственный сын сэра Хью Инглиса (1744–1820), первородным баронетом, и его первой жены Кэтрин (род.1792), дочь и единомышленница Гарри Джонсона

Роберт унаследовал титул баронета своего отца в 1820 году и был членом парламента в Дандолке (1824–1826), Рипоне (1828–1829) и Оксфордском университете (1829–1854). Он был назначен верховным шерифом Бедфордшира на 1824 год. 

Энергический противник Роберта Пиля, эмансипации католиков, парламентской реформы, отмены хлебных пошлин и эмансипации евреев.

Примечания

Ссылки 
 

Тори Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании
Главные шерифы Бедфордшира
Президенты Британской научной ассоциации